

Sigle 

 CINTRA (Corporación Internacional de Transporte Aéreo), holding de compagnies aériennes.

Nom de famille 

  (1925-1991), philologue et linguiste portugais.
 Luís Miguel Cintra (1949-), comédien de théâtre et de cinéma, scénariste, metteur en scène et traducteur portugais.
 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942), archevêque et cardinal brésilien.

Société 
 Cintra (Concesiones de Infraestructuras de Transporte), gestionnaire espagnol d'autoroutes et de parcs de stationnement.
Patronyme portugais